Республиканская Футбольная Группа «А» 1983/1984 () — 60-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1983/1984
Болгария
Болгария
Чемпионаты Болгарии в 1983 году
Чемпионаты Болгарии в 1984 году